Чемпионат Европы по фигурному катанию 1966 года проходил c 1 по 6 февраля в Братиславе (Чехословакия). Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное фигурное катание, парное катание и в спортивных танцах на льду. Впервые принимали участие в соревнованиях рекордное количество спортсменов 111 фигуристов. У мужчин победил представитель Австрии Эммерих Данцер, у женщин победила также представительница Австрии Регина Хайтцер, среди пар победу одержали представители СССР Людмила Белоусова и Олег Протопопов, в танцах чемпионами Европы стали представители Великобритании Диана Таулер и Бернард Форд.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
 Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
 Список призёров чемпионатов Европы (пары)
 Список призёров чемпионатов Европы (танцы)

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Международные спортивные соревнования в Братиславе
1966 год в фигурном катании
Европа
Февраль 1966 года
Спорт в Чехословакии в 1966 году
Чемпионаты Европы в 1966 году